Франси́ско Ло́пес де Го́мара (, 1511?, , Сория — 1566?, Севилья?) — испанский священник, гуманист, историограф Конкисты. Никогда не был в Новом Свете, однако его работы отличаются высокой информативностью. Гомара был духовником Кортеса и лично знал многих участников завоевания Мексики. Его работы вдохновили Берналя Диаса.

Биография 
Сведений о жизни де Гомара сохранилось мало. Родился между 1510 и 1511 гг., окончил университет в Алькала. После рукоположения в священники, около 1540 г. совершил поездку в Рим, после возвращения был приглашён к Кортесу в качестве духовника. Сопровождал Кортеса в походе на Алжир. После кончины Кортеса служил священником в Вальядолиде, но около 1556 или 1557 г. был уволен с духовной службы, и поселился в Севилье, где, видимо, и скончался.

На основе сведений, сообщённых ему Кортесом и другими конкистадорами, в 1550-е гг. Лопес де Гомара закончил своё главное сочинение: Primera y segunda parte de la Historia General de las Indias con todo el descubrimiento y cosas notables que han acaecido dende que se ganaron hasta el año de 1551. Con la conquista de México de la Nueva España (Первая и вторая части всеобщей истории Индий, с описанием всех открытий и примечательных вещей, которые произошли вплоть до 1551 года. С описанием завоевания Мехико в Новой Испании).

«Всеобщая история Индий» 

Книга впервые была издана в Сарагосе в 1552 г. Книга отличалась выдающимися литературными достоинствами и была чрезвычайно популярна: быстро была переведена на итальянский (1560) и французский языки (1578), а в XVII в. Доминго Франсиско Чимальпаин перевёл книгу на науатль.

Трактат состоял из двух частей: в первой, посвящённой королю Карлу V, описывались географические открытия испанцев, а также завоевание Антильских островов, Перу и Чили, экспедиция Магеллана. Вторая часть описывала покорение Мексики, и снабжена посвящением «Блистательному дону Мартину Кортесу, маркизу дель Валье де Оахака», сыну завоевателя. Трактат Гомара содержал уникальные сведения, поэтому использовался многими авторами, в частности, Инкой Гарсиласо де ла Вега.

Работу критиковали ещё при жизни автора, а труд Берналя Диаса был написан как опровержение трактата Гомара. Король Филипп II 17 ноября 1553 г. отдал приказ изъять из продажи все экземпляры этого труда, и наложил штраф на все типографии, осмеливавшиеся переиздавать труд де Гомара. Запрещение было снято только в 1727 г., когда труд Гомара был переиздан в антологии Андреаса Гонсалеса Мартиаля Coleccion de historiadores primitivos de las Indias Occidentales.
Прочие работы Гомара при жизни не издавались.

В 1749 году труд Гомара был издан во втором томе «Historiadores primitivos de las Indias Occidentales» Андреса де Барсиа.

В 1826 году в Мехико вышел обратный перевод труда Гомара с науатль, под названием «Historia de las conquistas de Hernando Cortés». Переводчик был ошибочно принят за автора.

Отрывки из первой части под названием «Historia de la Conquista del Perú» издавались в Барселоне в 1852 и 1854 гг.

Полный текст Гомара в Мексике был издан только в 1943 г. под редакцией Педро Робредо. Он был озаглавлен «Historia de las Indias y Conquista de México» («История Индий и завоевания Мексики»). Это издание было повторено в 1988 г.

В Испании труд Гомара переиздавался также в 1954 году.

Труды де Гомара 
 Historia general de las Indias
 Historia de la conquista de México
 Crónica de los Barbarrojas
 Anales de Carlos V
 Vida de Hernán Cortés

Примечания

Издания и ссылки 
 López de Gómara. Facsímil de su Historia General, Edición de Martín Nucio, Amberes, 1554
 López de Gómara. Facsímil de su Historia anotada por el Inca Garcilaso, Edición de Zaragoza, 1555
 López de Gómara en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

История Испании
История Мексики
Хронисты Испании
Историки Мексики
Хронисты XVI века